Серге́й Арсе́ньевич Не́вский ( — ) — русский ботаник, специалист по орхидеям и злакам.

В 30-х годах XX века работал под руководством Комарова В. Л. в Ленинграде. Принимал участие в подготовке первых томов многотомного издания Флора СССР.

Научные работы по ботанической номенклатуре 
Невским было описано около 30 родов растений преимущественно из семейств , ,  и несколько сотен видов.

 Невский С. А. О системе трибы Hordeeae Benth. // Труды БИН АН СССР, сер. 1. 1933. Вып. 1. С. 9—32.
 Невский С. А. Gramineae: Schedis ad Herbarium Florae Asiae Mediae, fasc. XXI // Труды САГУ, сер. VIIIb. 1934. Вып. 17. С. 1—32.
 Невский С. А. Gramineae: Schedis ad Herbarium Florae Asiae Mediae, fasc. XXII // Труды САГУ, сер. VIIIb. 1934. Вып. 17. С. 33—72.
 Невский С. А. Материалы к флоре Кугитанга и его предгорий // Труды БИН АН СССР. 1937. Вып. 4. С. 199—346.

Некоторые виды:

Именем Невского названы некоторые таксоны

Род растений 
 , семейство Злаки.

Подрод растений 
  subg. Nevskiella

Виды растений

Примечания

Литература 
 
 

Ботаники по алфавиту
Ботаники СССР
Сотрудники Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН